Rowland Hill (generaal) (1772-1842), Brits generaal
Rowland Hill (vernieuwer posterijen) (1795-1879), Brits onderwijzer en vernieuwer van de Engelse posterijen, tevens bedenker van de postzegel